De Baltische Beker 2012 was de 24ste editie van de Baltische Beker. Het toernooi werd gehouden van 1 tot en met 3 juni 2012 in Tartu en Võru, Estland. Litouwen was de titelverdediger. Letland werd kampioen. Estland en Finland deden ook mee aan het toernooi.

Overzicht

Halve finales

Troostfinale

Finale

2012
Voetbal in 2012
Sportevenement in Estland